Slovo circus má více významů:

 cirkus (antické sportoviště) – starověké římské sportoviště
 cirkus – kočovný zábavní podnik
 Moták (rod) – moták, rod dravých ptáků z čeledi jestřábovitých
 Circus – v anglických městech náměstí kruhového tvaru
 Oxford Circus – v Londýně
 Piccadilly Circus – v Londýně

názvy uměleckých děl
 Circus (album, Britney Spears) – album Britney Spears
 Circus (píseň) – píseň Britney Spears
 Psycho Circus – album skupiny Kiss z roku 1998
 Circus Live – album hudebníka Johna Calea z roku 2007

podobná slova
 cirk